Avenida Forest avenida de la Ciudad de Buenos Aires, Argentina.
 Avenida Forest (línea de la Avenida Myrtle) estación del metro de Nueva York.